Metode kan betyde fremgangsmåde, plan eller opskrift.

 Historisk-kritisk metode – et sæt af metoder til undersøgelse af historiske tekster
 Indre værdis metode – benyttes inden for regnskabsvæsen til værdiansættelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets regnskab
 Matematisk metode – et område i matematikken hvor man studerer beviser
 Monte Carlo-metoder – f.eks at udføre en eller anden handling mange gange, og derefter bruge fordelingen af udfald til at begrunde et udsagn 
 Videnskabelig metode – den induktivt-deduktive metode

Se også
 Fagmetodik – et fags særlige metoder
 Funktion (programmering) – kaldes metode i objektorienteret programmering
 Metodologi – læren om og anvendelsen af metoder